WIM oder Wim steht für:

 Warsteiner Internationale Montgolfiade
 Wehrwissenschaftliches Institut für Materialuntersuchungen der Bundeswehr, ehemalige Bezeichnung des Wehrwissenschaftlichen Instituts für Werk- und Betriebsstoffe
 Weiblicher Internationaler Meister (Titel im Schach)
 Weigh In Motion (= wiegen beim drüberfahren, für die Erfassung der Fahrzeugachslasten)
 Westfälisches Industriemuseum
 Windows Imaging Format Archive
 Wim (Gemeinde Bad Wimsbach-Neydharting), Ortsteil von Bad Wimsbach-Neydharting, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

WiM steht für:
 Wechselprozesse im Messwesen

Siehe auch:
 Wim
 Wimm

Abkürzung